Атсу () — франкоязычное имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Атсу, Кристиан (1992—2023) — ганский футболист, полузащитник.
 Атсу, Франк (род. 1978) — тоголезский футболист, защитник.